Raison d’être [rezondétr] (francouzsky „důvod bytí“) může být:

smysl či důvod bytí/existence/života
přeneseně: smysl obecně
švédská hudební skupina, Raison d’être (hudební skupina)
album Franka Gambaleho, Raison d’être (album)
název písní
značka amerického piva